Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Guipúscoa na comunidade autónoma do País Basco.

Guipuscoa
 Lista